Катина Паксину (; Пиреј, 17. децембар 1900 — Атина, 22. фебруар 1973) је била грчка глумица. Освојила је Оскара и Златни глобус за најбољу глумицу у споредној улози тумачећи Пилар у филму За ким звоно звони (1943).

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1900.
Умрли 1973.
Грчке глумице
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози